Rumunjska:
 Gradovi:
 Bistriţa (grad), središte županije Bistriţa-Năsăud
 Rijeke:
 Bistriţa (pritoka Olta), pritoka rijeke Olt
 Bistriţa (pritoka Sireta), pritoka rijeke Siret
 Bistriţa (pritoka Someşa), pritoka rijeke Someş
 Bistriţa (pritoka Tismane), pritoka rijeke Tismana